Ostrokrzewowce (Aquifoliales Senft) – rząd roślin z kladu astrowych (ang. asterids) czy też szeroko ujmowanego nadrzędu astropodobnych Asteranae. Należy tu 5 rodzin, 21 rodzajów z 536 gatunkami. Większość rodzajów występuje w strefie równikowej, jedynie jeden rodzaj - ostrokrzew ma przedstawicieli w strefie klimatu umiarkowanego.

Morfologia 
Przeważnie krzewy z niepozornymi kwiatami. Owocem jest pestkowiec jednonasienny.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna i podział rzędu według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jeden z rzędów z grupy astrowych roślin okrytonasiennych. Klad bazalny linii rozwojowej obejmującej m.in. astrowce, selerowce i szczeciowce.

 Podział na rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Pozycja systematyczna i podział w systemie Reveala (1993–1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa różowe (Rosidae Takht.), nadrząd Celastranae Takht., rząd ostrokrzewowce (Aquifoliales Senft).

W obrębie rzędu wyróżnionych zostało 6 rodzin: 
 Aquifoliaceae – ostrokrzewowate
 Phellinaceae
 Sphenostemonaceae
 Icacinaceae – ikacynowate
 Cardiopteridaceae
 Aextoxicaceae

 Inne systemy
 W systemie Takhtajana rząd nie wyróżniony, choć w znacznym stopniu pokrywa się z rzędem Icacinales, do którego zaliczone zostały rodziny: Aquifoliaceae, Phellinaceae, Icacinaceae i Sphenostemonaceae.
 W systemie Cronquista rząd nie wyróżniony, zaliczane tu rośliny zaklasyfikowane zostały do rzędu dławiszowców Celestrales.

Przypisy 

Ostrokrzewowce